Niemcy:
 Dömitz - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Dömitz - dawny związek gmin (Amt)
 Dömitz-Malliß - związek gmin w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Inne:
 Dömitz - most
 Dömitz - most kolejowy
 Dömitz - twierdza

Zobacz też:
 Bitwa pod Dömitz
 Domnitz